Simone steht für:

 Simone, weiblicher Vorname
 Simone (* 1969), österreichische Sängerin, siehe Simone Stelzer
 S1m0ne, US-amerikanischer Spielfilm (2002)